Лас-Ормасас () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Писуэрга. Занимает площадь 36,7 км². Население — 116 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 38 км.

Покровителем города считается НªСª дель Кастильо.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса